Koschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Koschwitz (1851–1904), deutscher Romanist, Mediävist, Provenzalist und Phonetiker
Hansjürgen Koschwitz, deutscher Publizistikwissenschaftler
 Heinz Koschwitz, deutscher Politiker, von 1982 bis 1990 Bürgermeister von Lübbenau
 Thomas Koschwitz (* 1956), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Tim Koschwitz (* 1984), deutscher Hörfunkmoderator